Mariano Rigillo – attore italiano
 Michele Rigillo – poeta, storico e critico letterario italiano
 Ruben Rigillo – attore italiano